Luitgard († 4. Juni 800 in Tours) war von 794 bis 800 die Partnerin des Frankenkönigs Karl des Großen.

Leben 
Über die aus einem Adelsgeschlecht stammende Alemannin Luitgard ist nur sehr wenig bekannt. Es wurde oft angenommen, dass sie seit 794 mit Karl dem Großen verheiratet war, nachdem seine vorige Frau Fastrada verstorben war. Dies ist aber aufgrund der unsicheren Quellenaussagen zweifelhaft. Insofern ist es auch unsicher, ob sie mit Karl eine legitime Verbindung eingegangen war. Luitgard wurde jedenfalls als große Schönheit von hoher Bildung beschrieben und Alkuin rühmte sie in seinen Briefen; auch politisch hatte sie offenbar einigen Einfluss. Luitgard verstarb am 4. Juni 800 im Kloster Saint-Martin in Tours, wo sie auch beigesetzt wurde.

Literatur 
 
 Martina Hartmann: Die Königin im frühen Mittelalter. Kohlhammer, Stuttgart 2009, ISBN 3-17-018473-3, S. 103 f.

Anmerkungen 

⚭Luitgard #Franken
⚭Luitgard #Franken
Kaiserin
Ehepartner eines Staatsoberhauptes oder Regierungschefs
Geboren im 8. Jahrhundert
Gestorben 800
Frau